ARA San Luis puede hacer referencia:
 ARA San Luis (Q-7), hidrográfico de 1929, gemelo del ARA San Juan.
 ARA San Luis (D-10), destructor de la clase Buenos Aires.
 ARA San Luis (S-32), submarino Tipo 209.